Kohlm. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Justus Kohlmeyer
 Jan Kohlmeyer

Robotskapade auktorsförkortningar